

Clubs brésiliens de football 
 Maguari Esporte Clube basé à Capistrano dans l'État du Ceará.
 Maguari Esporte Clube basé à Fortaleza dans l'État du Ceará.